Interstate Airlines — упразднённая чартерная авиакомпания, базировавшаяся в Маастрихте, Нидерланды. Она выполняла услуги аренды с обслуживанием в пределах Европы. Основной базой являлся .

История 
Авиакомпания была основана Нико Хеммером и Роберто Стингой, и начала работу в июле 2005 года. По состоянию на март 2007 года, в ней работало 25 сотрудников.

Закрыта из-за несостоятельности в 2010 году.

Пункты назначения 
 
 Дюссельдорф — Аэропорт Дюссельдорф
 
 Надор — Аэропорт Надор
 
 Амстердам — Схипхол

Флот 
Флот авиакомпании состоял из следующих самолётов (по состоянию на 8 января 2009 года):
 3 ATR 42-500

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Interstate Airlines 

Упразднённые авиакомпании Нидерландов